Nagaoka (長岡) je grad u Japanu u prefekturi Niigata. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 236.355 stanovnika.

Zemljopis

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 236.355 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu